Прохаска (від  [ˈproxaːska] — «прогулянка»; інші варіанти транскрипції: Прохазка, Прохасько) — слов'янське прізвище чеського походження

 Антоній Прохаска (пол. Antoni Prochaska) — (1852—1930) — польський історик чеського походження
 Вікентій Іванович Прохаска — (1870—1927) - одеський архітектор богемського походження
 Герберт Прогазка (*1955) — австрійський футболіст і футбольний тренер
 Йоган фон Прохаска (1760—1823) — австрійський фельдмаршал-лейтенант богемського походження
 Мілєнко Прохаска (1925—2014) — хорватський та югославський джазовий музикант, диригент, аранжувальник
 Петер Прохаска (*1992) — угорський шахіст, гросмейстер від 2010 року.

Чеські прізвища